Le nom David Terrell peut faire référence à :
David Terrell (né en 1979), joueur de football américain jouant comme wide receiver.
David Terrell (né en 1975), joueur de football américain jouant comme safety.
David Terrell (né en 1978), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes.

Voir aussi